Lucas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lucas Township (Arkansas)
 Lucas Township (Illinois)
 Lucas Township (Minnesota)